Vesterager kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vesterager (Billum Sogn) – en bebyggelse i Billum Sogn
 Vesterager (Dejbjerg Sogn) – en bebyggelse i Dejbjerg Sogn
 Vesterager (Klakring Sogn) – en bebyggelse i Klakring Sogn
 Vesterager (Stadil Sogn) – en bebyggelse i Stadil Sogn
 Vesterager (Vorgod Sogn) – en bebyggelse i Vorgod Sogn